Vuoi scommettere? – programma televisivo trasmesso da Sky
Vuoi scommettere? – programma televisivo trasmesso da Canale 5